Морва () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Кгатленг.

Общая информация 
Находится в юго-западной части округа, в 15 км к юго-западу от города Мочуди и в 30 км к северу от столицы страны, города Габороне. К югу от деревни протекает временная река Мецимотлхабе. Морва соединена со столицей страны автомобильной дорогой. Имеется 4 школы.

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 3517 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны